Милицейский — название населённых пунктов в России:
 Милицейский — посёлок в Подольском районе Московской области, в 1988 г. включён в состав Москвы.
 Милицейский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области, упразднён в 1983 г.